PPR kan syfta på:

 PPR (företag) – ett franskt holdingbolag som specialiserade sig på handel och lyxvaror
 Portland Pattern Repository (PPR), sidor och diskussioner om mjukvaruutveckling, se WikiWikiWeb
 Prior Permission Required – en flygterm
 Philosophy and Phenomenological Research – en filosofisk tidskrift, grundad 1940